Spassowo () steht für

 Spassowo (Oblast Dobritsch), bulgarisches Dorf in der Gemeinde General Toschewo (Oblast Dobritsch)
 Spassowo (Oblast Stara Sagora), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Tschirpan (Oblast Stara Sagora)